Aleksiew ist der Familienname folgender Personen:

 Stojan Aleksiew (* 1951), bulgarischer Schauspieler
 Todor Aleksiew (* 1983), bulgarischer Volleyballspieler
 Wladislaw Aleksiew (1884–1962), bulgarischer Jurist und Dozent